Шавла — название рек в республике Алтай:
 Шавла (приток Аргута)
 Шавла — приток Чулышмана
Шавля — плов